Ventas – quartiere di Madrid
 Ventas – stazione della metropolitana di Madrid
 Las Ventas – plaza de toros di Madrid